Hot – wieś w gminie Kastrat w Albanii
 Hot – singel kanadyjskiej piosenkarki Avril Lavigne z 2007 roku
 Hot – singel rumuńskiej piosenkarki Inny z 2008 roku
 Hot – debiutancki album Inny z 2009 roku
 Hot – album Melanie Brown z 2001 roku